Armanda degli Abbati-Campodonico (1879-1946) – mezzosoprano italiano naturalizzato estone
 Franco Campodonico – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giovanni Battista Campodonico (1892-1951) – musicista, compositore e presbitero italiano
 Guido Campodonico (n. 1934) – un architetto e urbanista italiano
 Maestro di Campodonico – pittore italiano anonimo, noto come Maestro di S. Biagio in Caprile